Гарцман — еврейская фамилия. Известные носители:
 Гарцман, Аркадий Семёнович (1947—2022) — советский и украинский поэт, автор текстов песен, сценарист и актёр, инженер.
 Гарцман, Матвей Давидович (Мотл Гарцман; 1909—1943) — еврейский советский поэт и переводчик.